Арендт () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Арендт Ганна (1906—1975) — німецька та американська політолог і соціолог
 Арендт Микола Андрійович (1833—1893) — лікар, громадський діяч, учений-першопроходець повітроплавання в Російській імперії
 Рудольф Фрідріх Арендт (1828—1902) — німецький педагог, професор хімії

Німецькі прізвища